Geografia històrica:
emirat d'Abu Arix sota la dinastia de xerifs khayràtides, del 1801 al 1863
emirat de Sabya sota la dinastia idríssida d'Asir (1863-1930)